Василий Потапов:
 Потапов, Василий Абрамович (1918—1996) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потапов, Василий Викторович (1972—2009) — майор внутренних войск МВД России, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Потапов, Василий Иванович (около 1763—1805) — русский кораблестроитель конца XVIII — начала XIX века, корабельный мастер.
 Потапов, Василий Никифорович (1836—1890) — философ-теолог, почётный член Московской духовной академии.